Rocquigny (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Rocquigny (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Rocquigny (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia